Ива́н Бе́ликов:
 Беликов, Иван Александрович (род. 1996) — российский футболист.
 Беликов, Иван Иванович (в монашестве Иннокентий; ум. 1874) — архимандрит Макариева-Унженского монастыря РПЦ.
 Беликов, Иван Николаевич (1878—?) — русский военный деятель, полковник Белой армии, герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны.